Koprivšek ist der Nachname folgender Personen:

 Luka Koprivšek (* 1940 oder 1941; † 2018), slowenischer Skisprungtrainer
 Nevenka Koprivšek (1959–2021), jugoslawische bzw. slowenische Theaterleiterin und -regisseurin
 Stane Koprivšek (* um 1952), slowenischer Badmintonspieler